FC Slavoj Vyšehrad (celým názvem: Fotbalový club Slavoj Vyšehrad) je český profesionální fotbalový klub, který sídlí na pražském Vyšehradě. Založen byl v roce 1907 pod názvem ČSK Vyšehrad 1907. Svůj současný název nese od roku 2001. Vyšehrad bývá pravidelným účastníkem nižších fotbalových soutěží, v posledních letech hrál pravidelně na pomezí 3. a 4. nejvyšší soutěže (ČFL a Divize). V sezóně 2015/16 si zahrál dokonce poprvé v historii druhou nejvyšší soutěž, Fotbalovou národní ligu. Druhou ligu hraje i v sezóně 2019/20. Klub byl z korupčního skandálu přeřazen do Pražského přeboru pro sezónu 2022/23. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Známým pro širší veřejnost se stal v roce 2016 po uvedení internetového seriálu Vyšehrad, jehož děj je zasazen do prostředí samotného klubu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Slavoj Vyšehrad s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1907 – ČSK Vyšehrad 1907 (Český sportovní klub Vyšehrad 1907)
 1947 – fúze s SK Meteor Vyšehrad ⇒ SK Vyšehrad (Sportovní klub Vyšehrad)
 1952 – fúze s Sokol SKP Praha ⇒ DSO Slavoj SKP Praha (Dobrovolná sportovní organisace Slavoj Stavební komunální podnik Praha)
 1957 – TJ Slavoj Vyšehrad (Tělovýchovná jednota Slavoj Vyšehrad)
 1989 – Slavoj Vyšehrad
 1995 – SKO Slavoj Vyšehrad
 2001 – FK Slavoj Vyšehrad (Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad)
 2017 – FC Slavoj Vyšehrad, a.s. (Fotbalový club Slavoj Vyšehrad, akciová společnost)

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: Pražský přebor
 1965–1968: Divize B
 1968–1969: Pražský přebor
 1969–1970: Divize B
 1970–1975: Divize C
 1975–1977: Divize B
 1977–1978: Divize C
 1978–1979: Divize B
 1979–1981: Divize C
 1981–1982: 2. ČNFL – sk. B
 1982–1984: Divize B
 1984–1991: Divize C
 1991–1995: Pražský přebor
 1995–1996: Divize B
 1996–1998: Divize C
 1998–1999: Pražský přebor
 1999–2000: Divize A
 2000–2001: Česká fotbalová liga
 2001–2002: Divize C
 2002–2006: Divize B
 2006–2007: Divize A
 2007–2010: Česká fotbalová liga
 2010–2014: Divize B
 2014–2015: Česká fotbalová liga
 2015–2016: Fotbalová národní liga
 2016–2019: Česká fotbalová liga
 2019–2021: Fotbalová národní liga
2021–2022: Česká fotbalová liga
2022– : Pražský přebor

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2014/15: Od sezony 2014/15 se hraje v ČFL tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2021/22: V sezoně 2021/22 pro klub liga skončila z důvodu korupčního skandálu a byla přeřazena do Pražského přeboru.

Slavná jména spojená se Slavojem Vyšehrad 

Trenéři
 Dušan Uhrin ml. (1994–1997)
 Jan Berger (2009)
Hráči
 Jakub Diviš
 Lukáš Došek
 Tomáš Foferka
 Erik Hort
 Zdeněk Hruška
 Marek Kincl
 Petr Kouba
 Tomáš Čvančara
 Luděk Macela
 Martin Pulpit
 Martin Zbončák
 Dalibor Slezák

Vedení klubu 

 Roman Rogoz

Fiktivní osoby
 Julius „Lavi“ Lavický (Jakub Štáfek), hlavní postava seriálu Vyšehrad

Korupční skandál českého fotbalu roku 2020 
Roku 2020 Slavoj Vyšehrad silně poškodil korupční skandál Romana Berbra a Romana Rogoze. Poté, co Roman Rogoz nastoupil jako sportovní vedoucí do klubu FC Slavoj Vyšehrad, začal ovlivňovat průběh zápasů nekalým způsobem - domlouváním s rozhodčími a zřejmě i jejich uplácením. Napomohl tím klubu k postupu ze třetí do druhé ligy. Skandál vyplynul na povrch po zásahu policie v říjnu 2020. Klub tím utrpěl velkou škodu na pověsti. Propadnul kvůli špatným výsledkům ze druhé ligy do třetí ligy, následně jej etická komise Fotbalové asociace vyloučila i ze třetí ligy, a klub tak bude nastoupí do Pražského přeboru (tedy do krajského přeboru). Vedení klubu se odvolalo proti verdiktu, ovšem bezúspěšně.

Odkazy

Reference

Související články 
 Vyšehrad (seriál)

Externí odkazy 
  
 Galerie vítězů ČFL (1991–2019) a umístění Slavoje Vyšehrad (1963–2019)  

 
Vyšehrad, FC Slavoj
Vyšehrad, FC Slavoj
Sport na Vyšehradě